Владимир Смирнов (; при рождении Влади́мир Фёдорович Смирно́в; , Ташкент, Российская империя — 6 декабря 1985, Белград) — югославский военачальник, участник Народно-освободительной войны Югославии. Во время Гражданской войны покинул Россию и обосновался в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Вступил в Народно-освободительную армию Югославии в 1941 году, в которой возглавил Технический отдел Верховного штаба НОАЮ. На военной службе дослужился до звания генерал-подполковника, ушёл в отставку в 1960 году.

Биография 
Родился 21 января 1899 года в городе Ташкент, Российская империя в семье военного инженера. В Ташкенте учился в школе и закончил реальную гимназию. Позже учился в Санкт-Петербурге, а во время Гражданской войны через Одессу покинул Россию и с 1921 года обосновался в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Окончил технический факультет Белградского университета. До 1927 года работал на государственной службе, после чего до начала Второй мировой войны был техническим специалистом в различных югославских частных строительных компаниях.

С началом Второй мировой войны вступил в Народно-освободительную армию Югославии в 1941 году, а в следующем году стал членом Коммунистической партии Югославии. В марте 1942 года вошёл в состав Верховного штаба НОАЮ, в котором возглавлял Технический отдел, в задачу которого входило уничтожение коммуникаций немецких оккупационных войск и их союзников, также проведение инженерно-строительных работ. В апреле 1942 года, с целью замедлить продвижение итальянских военных соединений на правом берегу реки Дрина, военнослужащими минёрного взвода Верховного штаба под руководством Смирнова было уничтожено три моста в Горажде и один в районе села Устипрача (Босния). За эти успешные операции партизаны дали ему прозвище «Рус-Мостоубийца». Весной 1943 года инженерная рота Верховного штаба НОАЮ под его командованием уничтожила мосты на реках Неретва и Рама. После этого в связи с возникшей необходимостью партизанам выйти из окружения в ущелье реки Неретва, он в сжатые сроки организовал переправу через реку и тем самым спас четыре тысячи раненых бойцов. Впоследствии этот эпизод был положен в основу одного из самых амбициозных фильмов югославского кинематографа — «Битва на Неретве», созданного в 1969 году. Роль Владо (Смирнова) исполнил американский актёр русского происхождения Юл Бриннер. За время войны руководил операциями по разрушению и работами по созданию мостов на реках Уна (Босния), Дрина (Сербия, Босния, Черногория), Неретва (Босния), в районе Мратине, где сливаются реки Пива и Тара (Черногория).

После окончания войны продолжил свою профессиональную карьеру в Югославской народной армии, в которой занимал следующие руководящие должности: командующий инженерными войсками; начальник управления строительства; главный инженер департамента военного строительства; заместитель начальника строительного управления. С военной службы ушёл в отставку в январе 1960 года.

Награждён многими наградами Югославии: орденом Партизанской звезды 2-й степени, орденом «За заслуги перед народом» с золотой звездой, орденом Братства и единства с золотым венком, орденом Югославской Народной Армии 2-й степени, орденом Военных заслуг 1-й степени и орденом «За храбрость», а также советским орденом Красного Знамени.

В 1960-х годах становится ведущим югославским переводчиком военной литературы с русского на сербский язык. Так, ему принадлежат переводы мемуаров Маршала Советского Союза Семёна Будённого, ряда работ Михаила Фрунзе, он также принимал участие в подготовке издания сочинений Владимира Ленина. Самой значительной его работой в книгоиздательском деле признаётся «Русско-сербохорватский военный словарь» созданный им в соавторстве, а также мемуары, впервые изданные в 1972 году. Умер 6 декабря 1985 года в Белграде и был похоронен на Аллее заслуженных граждан на Новом кладбище.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Биография

Военачальники Югославии
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Коммунисты Сербии
Кавалеры Партизанского памятного знака 1941 года
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Русские эмигранты первой волны в Югославии